Darquier de Pellepoix ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Darquier de Pellepoix (1718–1802), französischer Astronom
 Louis Darquier de Pellepoix (1897–1980), französischer Journalist und Politiker